Ein Marsbahngrazer ist ein Asteroid des Asteroidengürtels, dessen Perihel (sonnennächster Punkt) größer als das Perihel des Mars, aber kleiner als das Aphel (sonnenentferntester Punkt) des Mars (1,666 Astronomische Einheiten). Ist das Perihel des Asteroiden kleiner als das Perihel des Mars, ist er ein Marsbahnkreuzer. Es gibt (Stand: 1. November 2020) 17.847 Marsbahngrazer im Asteroidengürtel.

Einzelnachweise 

Asteroid
Mars (Planet)